Bloo – trzeci album zespołu Lipali, wydany w 2007 roku.

Nagrania dotarły do 35. miejsca zestawienia OLiS.

Lista utworów

Twórcy 
 Tomasz Lipnicki – gitara, wokal
 Łukasz Jeleniewski – perkusja
 Adrian Kulik – gitara basowa

Przypisy 

Albumy Lipali
Albumy muzyczne wydane w roku 2007